Гіббонс () — прізвище англійського та ірландського походження. 

Відомі носії:

 Бет Гіббонс (;  1965)  — британська співачка, автор-виконавець, гітаристка та одна з засновників бристольського гурту «Portishead».
  (;  1949) американський рок-музикант, гітарист гурту «ZZ Top».
 Вітфілд Ґіббонс (;  1939) — американський герпетолог, педагог, автор книжок з герпетології.
 Грінлінг Гіббонс (, ; 1648—1721) — англійський скульптор і різьбяр.
 Джемма Гіббонс (;  1987) — британська дзюдоїстка, олімпійська медалістка (2012).
 Джим Гіббонс (;  1944) — американський політик-республіканець, губернатор штату Невада (2007—2011).
 Ієн Гіббонс (; 1931—2018) — британський та американській науковець у галузі біофізики і клітинної біології.
 Крейг Гіббонс (;  1985) — британський плавець, учасник Олімпійських Ігор 2012 року.
 Орландо Гіббонс (; 1583—1625) — англійський композитор, органіст та клавесиніст.
 Седрік Гіббонс (; 1893—1960) — американський артдиректор, художник-постановник і архітектор, дизайнер.

Див. також 
 Горбата черепаха Гіббонса